Die Zürcher Hallenhandball-Meisterschaften 1949/50 waren die 11 Zürcher Hallenhandball-Meisterschaften und zum ersten Mal qualifizierte sich der Zürcher Meister für die ersten Schweizer Meisterschaft 1950.

Serie A

Rangliste

Serie B

Rangliste

Serie C 
Kategorie der Nichthandballer:
Milchbuck (Ehemalige Schüler der Schule Milchbuck)
 (Mit Fussballspielern)
Seeklub Zürich

Junioren

Senioren

Einzelnachweise 

1949/50
Zurich